Вічко — маленьке око, назва речей, які схожі на маленьке око, також невеликі отвори.

У біології 
 Вічко — специфічна світлосприймаюча клітинна органела в протист.
 Прості вічка — світлочутливі органи комах, павуків, інших членистоногих та безхребетних, на противагу складним фасетковим очам.
 Вічка Гессе — світлочутливі органи ланцетника.
 У щепленні рослин та овочівництві вічком часто називають бруньку; наприклад, «вічка» картоплини.
 Вічко — подібний до ока колоподібний малюнок на крилах метеликів, птахів, пелюстках квітів тощо.
 Вічка шийки матки — у ссавців отвори, які з'єднують матку з піхвою.

Інше 
 Вічко сита — отвір, утворений волокнами тканого сита, що перетинаються.
 Вічко в бджільництві та птахівництві, частіше льоток — отвір в штучному гнізді.
 Вічко — «дірка» в деяких сортах сиру.
  — отвір у дверях, за допомогою якого можна роздивитися, що відбувається за дверима, не відчиняючи їх